Kuntschen ist der Familienname folgender Personen: